

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 6 podstawowych
 Jeziory – część miasta Mosina
 Jeziory – część miasta Piwniczna-Zdrój
 Jeziory – osada w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Osiecznica
 Jeziory – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Jeziory – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Jeziory – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Jeziory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice
 Jeziory – część wsi Morawiany w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierski, w gminie Bejsce
 Jeziory – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Miejscowości poza granicami Polski 
 na Ukrainie
 Jeziory – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dąbrowickim
 na Białorusi
 Jeziory – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim

Zobacz też 
 Jeziory Dolne, Jeziory Wielkie, Jeziory Małe, Jeziory Wysokie